Viernes 13 puede referirse a:

 Viernes 13 - en la cultura popular de varios países, un día de mala suerte.

Cine 
Friday the 13th - Dirigida por Sean S. Cunningham (1980).
Friday the 13th Part II - Dirigida por Steve Miner (1981).
Friday the 13th Part III - Dirigida por Steve Miner (1982).
Friday the 13th: The Final Chapter - Dirigida por Joseph Zito (1984).
Friday the 13th: A New Beginning - Dirigida por Danny Steinmann (1985).
Friday the 13th Part VI: Jason Lives - Dirigida por Tom McLoughlin (1986).
Friday the 13th Part VII: The New Blood - Dirigida por John Carl Buechler (1988).
Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan - Dirigida por Rob Hedden (1989).
Jason Goes to Hell: The Final Friday - Dirigida por Adam Marcus (1993).
Jason X - Dirigida por James Isaac (2002).
Freddy contra Jason - Dirigida por Ronny Yu (2003).
Viernes 13 (2009) - Dirigida por Marcus Nispel y producida por Michael Bay (2009).
Viernes 13 (película de 2017) - Dirigida por David Bruckner y Breck Eisner (2017 / cancelada).

Televisión 
Friday the 13th: The Series - Serie de televisión emitida entre 1987 y 1990.

Viernes